Гольдблат — фамилия.
 Гольдблат, Моисей Исаакович (1896—1974) — актёр и режиссёр еврейского театра на идише, русского и цыганского театров. 
 Гольдблат, Яков Семёнович  (1860—1929) — художник исторической живописи.